Questa è la classifica per numero di presenze dei calciatori della Nazionale di calcio della Lituania. In grassetto sono indicati i calciatori con almeno una partita disputata negli ultimi due anni.

Elenco

Collegamenti esterni
  Lithuania - Record International Players su Rsssf.com
  Calciatori della nazionale lituana su NFT.com
  Calciatori della nazionale lituana su eu-football.info

Lituania